Las siglas FLA pueden significar:

Fondo de Liquidez Autonómica, es decir, el Fondo del cual las CC. AA. pueden pedir préstamos al Gobierno español.
Código IATA del Aeropuerto Gustavo Artunduaga de la ciudad colombiana de Florencia (Caquetá).
Federación Libertaria Argentina, una asociación de grupos anarquistas argentinos.
Frente de Liberación Animal, una organización informal de activistas animalistas.
Frente de Libertação dos Açores, un grupo separatista portugués.
Feria del Libro Aragonés, una feria de literatura aragonesa celebrada en Monzón (España).
Fábrica de Licores de Antioquia, es una empresa colombiana elaboradora de licores y alcoholes.
Front Line Assembly una banda canadiense de electro-industrial.